

Джерела
реєстр пам'яток архітектури

Архітектура Хмельницької області
Переліки пам'яток Хмельницької області
Хмельницька область
Хмельницької області